Jan I van Glymes  (1390-1427), Zuid-Nederlands edelman
 Jan II van Glymes (1417-1494), Zuid-Nederlands edelman
 Jan III van Glymes (1452-1532), Zuid-Nederlands edelman
 Jan van Glymes van Bergen (1489-1514), Zuid-Nederlands edelman
 Jan IV van Glymes van Bergen (1528-1567), Zuid-Nederlands edelman